La palabra cáustico (del griego καυστικός, quemar) tiene varios significados:

 En química, se dice que un producto es cáustico cuando quema los tejidos orgánicos o cuando es corrosiva, por ejemplo
 soda cáustica,
 potasa cáustica.
 En óptica, se dice que una superficie es cáustica cuando es tangente a los rayos que se reflejan o se refractan por un sistema óptico.
 En matemáticas, una cáustica es la envolvente de los rayos reflejados o refractados por un colector.

Enlaces externos